Moneva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moneva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Moneva (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar